Chikara peut désigner :

 力, (Chikara), mot japonais signifiant , , ou 
 Chikara est aussi La Devise de Walwal, célèbre stremeur utilisateur du chikara
 Chikara, mot shona signifiant 
 Chikara-mizu (力水), rituel au début d'un match de sumos
 Chikara, compilation musicale du groupe Kiss
 Chikara, fédération professionnelle de catch
 , politicien japonais
 Chikara Tanabe, lutteur japonais

Homonymie